Riksdagsvalget i Sverige 1998 til Sveriges rigsdag blev afholdt den 20. september 1998.

Valresultat 

Antallet af stemmeberettigede var 6 603 129 og antallet af afgivne stemmer var 5 374 588, hvilket gav en valgdeltagelse på 81,39 %, en nedgang med 5,43 procent i forhold til sidste rigsdagsvalg.

I den nye rigsdag var 42 % af medlemmer kvinder.

Eksterne henvisninger 

 Valmyndigheten

Sverige 1998
Politiske valg i Sverige